Енсино Бланко има више значења:

 Енсино Бланко (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Енсино Бланко (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику